Diorama - um modo de apresentação artística de cenas da vida real para exposição com finalidades de instrução ou entretenimento.

Localidades
 Diorama (Goiás) - um município brasileiro do estado de Goiás

Outros
 Diorama (álbum) - quarto álbum da banda australiana Silverchair, lançado em 2002

Ver também
 Dierama - gênero botânico

Desambiguação
Desambiguações de topônimos